

Sigle 
 Data da destinarsi
 Data Display Debugger – interfaccia grafica per vari debugger a riga di comando
 Defined Daily Dose – dose giornaliera di un farmaco definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
 Domain-driven design – approccio allo sviluppo del software
 Dono dedit dedicavit (in latino: diede e dedicò come dono)
 Destroying Dick December destroying dick december

Codici 
 DDD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Al Dabbah (Sudan)
 ddd – codice ISO 639-3 della lingua dongotono
 DDD – SPARS code di una registrazione completamente digitale

Musica 
 DDD – album dei Poster Children del 2000
 D.D.D. – singolo di Koda Kumi del 2005
 D.D.D. – singolo dei Club Dogo del 2010
 DDD - La Drogueria di Drugolo – etichetta discografica italiana

Altro 
 D.D.D. (Discoradio Disco Dance) – programma radiofonico di Discoradio